Banjar Anyar (Balapulang)
 Banjar Anyar (Kediri)
 Banjar Anyar (Tanjunganom)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing